В этот год случилось две известные войны:

 Отечественная война 1812 года
 Англо-американская война

В отечественной исторической периодике «войной 1812 года» называют Отечественную войну 1812 года. В англоязычных источниках, говоря о войне 1812 года, обычно имеют в виду Англо-американскую войну 1812—1815 годов. Отечественная война 1812 года, в зарубежной историографии именуется французским вторжением в Россию (French invasion of Russia). Во французской литературе эту войну называют Русской кампанией (Campagne de Russie).